Les Masters de snooker 2001 ont lieu du 4 au  au Wembley Conference Center de Londres en Angleterre.

Déroulement 
Paul Hunter, âgé de 22 ans, remporte le premier de ses trois masters de snooker. En finale, il est mené 6-2 par Fergal O'Brien au terme de la première session, puis retourne la situation durant la session du soir, inscrivant notamment 4 centuries pour s'imposer finalement 10 manches à 9.

Shaun Murphy, qui remporte le tournoi de qualification, participe à son premier tournoi télévisé.

Dotation 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 

Meilleur break :  £

Total :  £

Matchs d'invitation

Tableau final

Finale

Référence

Article connexe 
 Masters de snooker

Sport en Angleterre en 2001
Snooker en 2001
2001
Sport en février 2001